En Pologne, Gostkowo peut désigner : 

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Gostkowo, village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Gostkowo, village 

dans la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Gostkowo, village 

dans la voïvodie de Poméranie
 Gostkowo, village du powiat de Bytów
 Gostkowo, village du powiat de Słupsk

dans la voïvodie de Mazovie
 Gostkowo, village du powiat de Ciechanów
 Gostkowo, village du powiat d'Ostrów Mazowiecka
 Gostkowo, village du powiat de Przasnysz
 Gostkowo, village du powiat de Pułtusk